Cosinus steht für
 Cosinus, eine mathematische Funktion, siehe Sinus und Kosinus
 Cosinus, Pseudonym des niederländischer Schriftstellers Johan Adriaan Heuff (1843–1910)
 COSINUS (Akronym für Cryogenic Observatory for SIgnatures seen in Next-generation Underground Searches), ein Forschungsprogramm zum Nachweis von Dunkler Materie, siehe Dunkle Materie #Nachweis durch korrelierte Phonon/Photon-Detektierung